

Niemcy 
 Werder – dzielnica Bockenem
 Werder – dzielnica Coswig (Anhalt)
 Werder – dzielnica Jüterbog
 Werder – dzielnica Magdeburga
 Werder – dzielnica Penzlin
 Werder (Havel) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Werder – gmina w powiecie Ludwigslust-Parchim, kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Werder – gmina w powiecie Mecklenburgische Seenplatte, kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Inne 
 Werder (Havel) – stacja kolejowa w Werder (Havel)
 Werder - węzeł autostradowy w Niemczech

Osoby 
 August von Werder – pruski generał

Zobacz też 
 Warder
 Werder Brema